Carandini – nobile famiglia italiana
 Andrea Carandini – archeologo e accademico italiano
 Christopher Frank Carandini Lee – attore e cantante britannico
 Elena Albertini Carandini – scrittrice italiana
 Filippo Carandini – cardinale italiano
 Francesco Carandini – storico e poeta italiano
 Guido Carandini – saggista, economista e politico italiano
 Matteo Carandini – neuroscienziato italiano
 Nicolò Carandini – politico e imprenditore italiano